Stemming (muziek); de toonhoogte van een instrument of de afzonderlijke noten daarvan;
Stemming (groep); kleinkunstgroep;
Gemoedstoestand van een persoon of een hele groep;
Stemming (verkiezingen), het kiezen van de volksvertegenwoordiging;
Stemming (vergadering), het stemmen in een vergadering.